Griset - diminutif du mot « gris » - est le nom vernaculaire en français de plusieurs espèces :
 le requin griset ;
 le jeune chardonneret ;
 le tricholome couleur de terre, un champignon (appelé aussi petit gris).

Patronyme 
 Alain Griset (né en 1953), chef d'entreprise français, ancien ministre délégué aux Petites et Moyennes Entreprises (PME) ;
 Antoine Griset (1938-1995), militant anticolonialiste, syndicaliste étudiant ;
Catherine Griset (né en 1972), femme politique française, membre du Rassemblement national, et députée européenne ;
Jules Griset (1854-1915), industriel, mécène et violoncelliste, membre du quatuor Geloso.